

Codici 
 ION – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Impfondo (Congo)

Fotografia 
 Canon ION – Fotocamera digitale prodotta da Canon

Fumetti 
 Ion – personaggio DC Comics
 Ion – personaggio Marvel Comics
 I.O.N – manga di Arina Tanemura

Informatica 
 NVidia ION – Piattaforma multimediale sviluppata da NVidia

Persone 

 Greg Ion – calciatore canadese
 Ion – rapper italiano

Altro 
 Ion – nome proprio maschile rumeno corrispondente all'italiano Giovanni
 Ion Television – rete televisiva statunitense